Homer – (VIII wiek p.n.e.) grecki aoidos czyli bard
 Homer Simpson – fikcyjna postać występująca w serialu animowanym Simpsonowie
 Homer – poemat szkockiego poety Williama Edmondstoune'a Aytouna
 Homer – obraz Rembrandta Harmenszoona van Rijn namalowany w 1663 roku
 Homer – w geologii
 Homer – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w gminie Lokve

Miejscowości w USA:
 Homer – miasto w stanie Alaska, w okręgu Kenai Peninsula
 Homer – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Banks
 Homer – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Homer – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Claiborne
 Homer – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Homer – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Homer – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Dakota
 Homer – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
 Homer – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
Gminy w USA:
 Homer (ang. Homer Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Homer (ang. Homer Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Homer (ang. Homer Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Homer (ang. Homer Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Homer (ang. Homer Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Midland
 Homer (ang. Homer Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Homer (ang. Homer Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Homer (ang. Homer Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
 Homer (ang. Homer Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Homer (ang. Homer Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Medina
 Homer (ang. Homer Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morgan
 Homer (ang. Homer Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter
 Homer (ang. Homer Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
W Wielkiej Brytanii:
 Homer – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)